Парасоль — те ж саме, що й парасоля.
 Парасоль — конструкція літака.

Див. також 
 Зонтик — тип суцвіття